Северная Лян () — одно из 16 варварских государств, на которые распался в IV веке Северный Китай. Существовало в 397—439 годах.

Северная Лян была фактически хуннским царством, так как основателем был один из вождей хуннов — Цзюйцюй Мэнсунь (Цзяньган-гун) — выходец из рода Цзюйцюй. В 423 году Северная Лян присоединила к своим владениям земли Западной Лян. Однако это, видимо, был единственный успех Северной Лян, и в 439 году она сама пала под натиском войск империи Северная Вэй. Последние правители — Ухой и Аньчжоу — укрепились в крепости Гаочан (Турфан), где хунны продержались до её захвата жужаньскими войсками в 460 году.

Императоры Северной Лян

Примечания 

 
Появились в 397 году
Исчезли в 439 году
Монгольские государства